Le tournoi de tennis de South Orange est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1977 se dispute à Orange du 1 au .

Lindsey Beaven remporte le simple dames. En finale, elle bat Renée Richards.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de South Orange
 Saison 1977 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1977
New Jersey
Tennis aux États-Unis en 1977